Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Жустін Енен-Арденн здобула титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Тур WTA 2004
Adidas International 2004